Guhel ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Guhel, französische Eiskunstläuferin
 Jean Paul Guhel (* um 1930; † 1988), französischer Eiskunstläufer
 René Guhel (1931–2011), französischer Fußballspieler